Holý kopec může být:
 Holý kopec (Chřiby) (548 m) – vrch a přírodní rezervace ve Chřibech,
 Holý kopec (Bohdalice) (374 m) – vrch u Bohdalic na Vyškovsku,
 Holý kopec - hradisko – jihomoravská archeologická lokalita,
 Holý kopec u Bohdalic – rozhledna u Bohdalic na Vyškovsku,
 Holý kopec (Stará Ves) (360 m) – vrch v katastru obce Stará Ves mezi Přerovem a Hulínem,
 Holý kopec (Vícenice) (580 m) – vrch v katastru obce Vícenice u Moravských Budějovic, motokrosová trať.

Podobný název 
 Holý vrch